Doebber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Doebber (1848–1920), deutscher Architekt, Baubeamter und Architekturhistoriker
 Johannes Doebber (1866–1921), deutscher Kapellmeister und Komponist